Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier V, se dispute du 5 au .

Alicia Molik remporte le simple dames. En finale, elle bat Amy Frazier, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Elena Likhovtseva.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Hobart
Tennis en Australie en 2003
Tennis en janvier 2003